Cawley ist der Familienname folgender Personen:

 Evonne Goolagong Cawley (* 1951), australische Tennisspielerin
 Frederick Cawley, 1. Baron Cawley (1850–1937), britischer Politiker
 Jim Cawley (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Rex Cawley (1940–2022), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Shirley Cawley (* 1932), britische Weitspringerin
 Tucker Cawley,  US-amerikanischer Comedy-Autor und Produzent